Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ariel Behar e Horacio Zeballos hanno battuto in finale Miguel Ángel López Jaén e Paolo Lorenzi 6–4, 7–6(7–5).

Teste di serie

  Fernando Romboli /  Júlio Silva (semifinali)
  Martín Alund /  Andrés Molteni (primo turno)

  Víctor Estrella /  Marcel Felder (quarti di finale)
  Miguel Ángel López Jaén /  Paolo Lorenzi (finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2012